Jeguja po horoskopu (Ribarica s Norina), hrvatski dokumentarni film iz 2001. godine redateljice i scenaristice Milke Barišić. Snimljen je analognom Betom.

Izvori 

Hrvatski dokumentarni filmovi
Filmovi 2000-ih